Miejscowości w USA:
 Flagler – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Kit Carson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Flagler (ang. Flagler County) – w stanie Floryda